André Prévost puede referirse a:

 André Prévost (1880-1919), tenista francés.
 André Prévost (1934-2001), compositor canadiense.